Svetlana Zacharova (atleet)
 Svetlana Zacharova (danseres)